Un comté des États-Unis porte le nom de comté de Queens (Queens County) :
Comté de Queens, situé dans l'État de New York.

Trois comtés du Canada portent le nom de comté de Queens (Queens County) :
Comté de Queens, situé dans la province de l'Île-du-Prince-Édouard ;
Comté de Queens, situé dans la province du Nouveau-Brunswick ;
Comté de Queens, situé dans la province de Nouvelle-Écosse.

Par ailleurs, en Irlande, l'actuel comté de Laois a porté le nom de comté de Queens jusqu'au début des années 1920.

no:Queens County (andre betydninger)